Кубок Болгарії з футболу 1974—1975 — 35-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул вп'яте здобула Славія (Софія).

Попередній раунд 

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15-22 грудня 1974

|}

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 березня 1975

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 травня 1975

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на bulgarian-football 

1974–1975
Болгарія
Болгарія
1974 у болгарському спорті
1975 у болгарському спорті